D3 (hunebed), een hunebed in Midlaren
D3 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
D3 (Marne), een departementale weg in het Franse departement Marne
D3 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne
D3 (Slowakije), een autosnelweg in Slowakije
D3 (Tsjechië), een autosnelweg in Tsjechië
Vitamine D3, oftewel Cholecalciferol